Poseidon steht für:

 Poseidon, griechischer Gott
 Poseidon (Kafka), Prosastück von Franz Kafka (1920)
 Poseidon (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2006)
 Poseidon (Unterseekabel), Seekabel um Zypern
 Poseidon (Unterwasserdrohne), eine russische militärische Unterwasserdrone
 Poseidon (Wasserachterbahn), Wasserachterbahn im Europa-Park
 Poseidon (Zeitschrift), DDR-Taucherzeitschrift, erschienen 1962–1991
 (4341) Poseidon, ein erdnaher Asteroid des Apollo-Typs
 Boeing P-8 Poseidon, US-amerikanisches Aufklärungsflugzeug
 TOPEX/Poseidon, französisch-amerikanischer Forschungssatellit
 UGM-73 Poseidon, US-amerikanische Rakete
 Poseidon for UML, ein UML-Werkzeug
 Poseidon Hamburg, deutscher Schwimmclub
 Poseidon Reederei, deutsches Reedereiunternehmen

Schiffe:
 Poseidon (Schiff, 1902), deutsches Fischerei- und Meeresforschungsschiff 
 Poseidon (Schiff, 1925), deutsches Fahrgastschiff
 Poseidon (Schiff, 1936), Schiff der Hamburger Reederei F. Laeisz
 Poseidon (Schiff, 1964), deutsches Fahrgastschiff
 Poseidon (Schiff, 1976), ehemaliges deutsches Forschungsschiff, siehe Humanity 1
 Poseidon (Schiff, 2005), österreichisches Fahrgastschiff der Traunsee-Schifffahrt
 ein Schiff der schwedischen Küstenwache, siehe Damen MPV 8116
 Poseidon (Schiffstyp), Baureihe der Neptunwerft

Siehe auch:
 Mount Poseidon, Berg auf Südgeorgien
 Poseidon-Pass, Gebirgspass im Palmerland, Antarktika
 Poseidon Pond, See im Viktorialand, Antarktika
 Der Poseidon-Anschlag, Fernsehfilm (2005)
 Die Höllenfahrt der Poseidon, Spielfilm (1972)
 Jagd auf die Poseidon, Spielfilm (1979)
 SC Poseidon Koblenz, deutscher Schwimmclub